Livorno  o Liorna , ciutat de la província de Livorno a l'oest de la Toscana a la riba del mar Tirrè 
 Bisbat de Livorno
 Província de Livorno, part de la regió de Toscana dins Itàlia
 Associazione Sportiva Livorno Calcio, club de futbol d'Itàlia de la ciutat de Livorno a Toscana